Der Begriff Repetitor steht für: 

 einen Korrepetitor aus dem Bereich der Musik
 synonym einen Repetenten, das heißt einen Tutor, der im Rahmen eines Repetitoriums meistens gegen Bezahlung komprimiert Wissen vermittelt